Rava steht für:

 Rava (Insel), eine kroatische Insel im Adriatischen Meer
 Rava (Kose), eine Ortschaft in Estland

Rava ist außerdem der Name folgender Personen:

 Enrico Rava (* 1939), italienischer Jazzmusiker
 Giovanni Rava (1874–1944), italienischer Maler
 Pietro Rava (1916–2006), italienischer Fußballspieler und Fußballtrainer

Siehe auch:
 Rawa